Amerikai Egyesült Államok
 Gilmer (Nyugat-Virginia)
 Gilmer (Roanoke), Virginia
 Gilmer (Texas)
 Gilmer (Washington)
 Gilmer-tó, Texas
 Gilmer megye (egyértelműsítő lap)

Egyéb
 Gilmer, családnév
 Gilmer, keresztnév
 USS Gilmer, hajó